Леони́д Па́влович Мозгово́й (род. 17 апреля 1941, Тула) — советский и российский актёр театра, кино и литературной эстрады, заслуженный артист России (2002), лауреат премии «Ника» (2001), лауреат премий «Золотой овен», «Петрополь», «Медный всадник», «Листопад», мастер актёрского курса в СПбГИКиТ с 2015 года.

Биография 
Леонид Мозговой родился 17 апреля 1941 года в Туле.

В 1961—1965 годах учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ныне — РГИСИ) на факультете драматического искусства (курс профессора Б. В. Зона). Его сокурсниками были Ольга Антонова, Лев Додин, Виктор Костецкий, Сергей Надпорожский, Наталья Тенякова, Владимир Тыкке. О своём учителе и процессе обучения Л. Мозговой подробно вспоминает в книге «Школа Бориса Зона. Уроки актёрского мастерства и режиссуры» (СПб., 2011.).

С 1965 по 1970 год работал в Ленинградском театре музыкальной комедии. В 1967 году стал Лауреатом ленинградского конкурса артистов-чтецов. Хорошо известен как актёр литературной эстрады, много лет успешно работает в «Ленконцерте» (ныне — «Петербург-концерт»). Популярен его моноспектакль «Смешной» по Ф. М. Достоевскому в Санкт-Петербургском классическом театре.

Дебютной работой в кино стала роль А. П. Чехова в фильме «Камень» Александра Сокурова. Стал излюбленным актёром режиссёра, снявшись в главных ролях в его картинах «Молох» (Гитлер) и «Телец» (Ленин).

Признание и награды 
  — Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Адольфа Гитлера в фильме Александра Сокурова «Молох».
  — Национальная премия кинокритики и кинопрессы «Золотой Овен» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль В. И. Ленина в фильме Александра Сокурова «Телец».
  — Национальная кинематографическая премия «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» за роль В. И. Ленина в фильме Александра Сокурова «Телец».
  — за большие заслуги в области искусства присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
  — Почётный диплом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге, а также в связи с 70-летием со дня рождения

Творчество

Роли в театре

«Петербург-Концерт» 
 1986 — «Записки на манжетах» моноспектакль по повести Михаила Булгакова
 1987 — «Судьба Александра Галича» моноспектакль по произведениям Александра Галича, музыка к спектаклю — Арсений Жаков
 1989 — «Лолита» моноспектакль по роману Владимира Набокова
 1992 — «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова
 1992 — «Чёрный монах» моноспектакль по повести А. П. Чехова
 1995 — «Сороковые — роковые» моноспектакль (поэзия военных лет)
 2001 — «Я — Гамлет» моноспектакль по произведениям Александра Блока

Санкт-Петербургский «Классический театр» 
 1995 — «Смешной» (режиссёр Людмила Мартынова) фантазия на тему рассказа Ф. М. Достоевского «Сон смешного человека» — Смешной
 2004 — «Монолог об Окуджаве» (автор сценария и режиссёр Галина Губанова) моноспектакль по произведениям Булата Окуджавы

Продюсерский центр «НикАрт» 
 2007 — «Соблазнительная мысль о скорой мимолётной связи» (режиссёр В. Воробьёв) по рассказу А. П. Чехова «Дама с собачкой» — Дмитрий Дмитриевич Гуров

Фильмография 
  — Камень — Чехов
  — Молох — Гитлер
  — Текст, или Апология комментария
  — Телец — Ленин
  — Memorabilia. Собрания памятных вещей
  — Русский ковчег — Шпик
  — Сокуров
  — Garpastum — Карл Францович
  — Русские деньги — Вукол Наумович Чугунов
  — Гадкие лебеди — Айзек Големба
  — Бесы — Степан Верховенский
  — Ночные посетители — профессор Муслин
  — Луна в зените — Фёдор Орёл
  — Дюймовочка — Крот
  — Ветка сирени — посол
  — Граница 1918 — Генч
  — Исаев — Яков Шелехес
  — Читаем «Блокадную книгу» — читает текст
  — Иван Грозный — Глинский
  — Гоголь. Ближайший — Доктор Тарасенков
  — Дорогой мой человек — Доктор
  — Распутин — священник Макарий
  — Мор зверей — Медведь
  — Роль — Ухов
  — Чистое искусство — Григорий Александрович Христофоров, доктор искусствоведческих наук
  — Последняя любовь — Мелодекламатор

Литература и статьи 
 2000 г. А. Люден. В театре закулисье съедает творчество. Журнал «Смена». 2000. № 9;
 2001 г. Д. И. Золотницкий «Он ушёл от себя… к Чехову, Ленину, Гитлеру». Невское время. (от 16 мая);
 2002 г. В. Желтов. Такой вот смешной Мозговой. Смена. (от 18 декабря);
 2002 г. Нина Катаева. C лицом Гитлера и Ленина. АиФ Москва (от 21 августа № 34 (476)); 
 2003 г. Николай Крыщук. Леонид Мозговой. Чехов. Ленин. Гитлер. Аналитический еженедельник «Дело» (от 13 октября);
 2004 г. Е. Д. Уварова. Эстрада России: XX век. Изд. Olma Media Group/Олма-Пресс, 861 с.,(стр. 400—401), тираж 5000 экз., ISBN 5224044626, ISBN 9785224044627.
 Сборник «Школа Бориса Зона. Уроки актёрского мастерства и режиссуры». Сост. В.Львов — СПб., 2011.
 Центральный Государственный Архив литературы и искусства СПб. (ЦГАЛИ СПб), фонды Л. П. Мозгового, Б. В. Зона, В. В. Ульянова.

Примечания 

Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения
Лауреаты премии «Медный всадник»
Лауреаты премии «Петрополь»
Выпускники Российского государственного института сценических искусств